La Golden League FIF 2009 è stata la 1ª edizione del campionato di football americano organizzato dalla Federazione Italiana Football. Il torneo è iniziato il 14 marzo 2009 ed è terminato con la disputa del XXIX Superbowl italiano, vinto dai Bengals Brescia sui Red Jackets Sarzana.

Stagione regolare 
 PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte, P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti
 Tutte le squadre parteciparono ai play-off.

Playoff

Wild Cards 

 S. Vittore Olona, 6 giugno: Frogs Legnano - Gladiatori Roma 21 - 16
 Brescia, 7 giugno: Bengals Brescia - Bobcats Parma 31 - 6

Semifinali 
 La Spezia, 13 giugno: Red Jackets Sarzana - Frogs Legnano 42 - 28
 Varese, 14 giugno: Skorpions Varese - Bengals Brescia 0 - 10

XXIX Superbowl 

La partita finale, chiamata XXIX Superbowl Italiano si è disputata il 21 giugno 2009 a Ostia ed è stata vinta dai Bengals Brescia sui Red Jackets Sarzana con il punteggio di 28-12.

  Bengals Brescia campioni d'Italia FIF 2009.

Voci correlate 
 Italian Football League 2009
 Silver League FIF 2009
 Campionato italiano di football americano

Collegamenti esterni 
 

Campionato FIF